В'єрзо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 30 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12766 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 27018,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету В'єрзон 
 [ Розташування муніципалітету В'єрзон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Шер